Municipio de Egan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Egan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Egan (condado de Moody, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.